Анна Неплях (  року, м. Дніпропетровськ (зараз - Дніпро), Україна) — українська модель, переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2021». Раніше вона була коронована «Міс Інтерконтиненталь Україна» у 2017 році.

Життя і кар'єра 
Анна Неплях народилася 5 червня 1994 року і родом з Дніпропетровська. Вона вивчала землеустрій та кадастр у Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) у Київ. У 2020 році вона з'явилася в 10 -му сезоні української версії Холостяка.

Конкурс краси 
Анна Неплях стала переможницею конкурсу "Міс Інтерконтиненталь Україна -2017" та представляла Україна на конкурсі "Міс Інтерконтинентальна 2017 -а" на курортах та круїзах "Санрайз" у Хургада, Єгипет, та змагалася з 65 іншими кандидатами. До півфіналу вона не дійшла. 15 жовтня 2021 року вона змагалася з 14 іншими фіналістками на конкурсі «Міс Україна Всесвіт 2021» у Київ. Вона здобула титул. Як Міс Україна — Всесвіт, Анна Неплях представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2021" в Ейлат, Ізраїль.

Примітки

Посилання 
 missukraineuniverse.com.ua 
 

Уродженці Києва
Українські моделі
Українські переможці конкурсів краси